Kronprinz steht für:

 Kronprinz, monarchischer Titel
 Kronprinz (Unternehmen), deutscher Hersteller von Autorädern
 Defensionskaserne Kronprinz, Königsberg
 Feste Kronprinz, preußische Festungsanlage bei Metz
 Zeche Kronprinz, Bergwerk in Essen

Kronprinz ist der Name folgender Schiffe:
 Kronprinz (Schiff, 1839), Dampfschiff Württembergs auf dem Bodensee
 Kronprinz (Schiff, 1858), Dampfschiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 SMS Kronprinz (Schiff, 1867), Panzerfregatte (ab 1901 Maschinenschulschiff) der Kaiserlichen Marine
 Kronprinz (Schiff, 1910), Seebäderschiff
 SMS Kronprinz (Schiff, 1914), Großlinienschiff (Schlachtschiff) der König-Klasse der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Zum Kronprinz
 Kronprinzenpalais
 Kronprinzenwerk (24-bändige landeskundliche Enzyklopädie Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild)
 Der Kronprinz